Ничка — название рек в Красноярском крае России:

 Ничка — правый приток р. Енисей.
 Ничка — правый приток р. Кизир (бассейн р. Енисей).
 Ничка — правый приток р. Тумна.